En la Wikipedia en español, el título Perdidos en la tribu puede designar a las siguientes entradas:

 Perdidos en la tribu, programa de televisión cultural español, emitido en 2009 en el canal Cuatro.
 Perdidos en la tribu, adaptación argentina del formato original español, emitido en Telefe en 2012.
 Perdidos en la tribu, adaptación chilena del formato español, emitido en Televisión Nacional de Chile en 2013.